Ólbia-Tempio — província atual cuja área corresponde, em termos gerais, à região histórica de Gallura
 Sant'Antonio di Gallura — comuna da província de Ólbia-Tempio
 Santa Teresa Gallura — comuna da província de Ólbia-Tempio

Desambiguações de topônimos